

Аслаєво — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Аслаєво — присілок, Учалинський район, Башкортостан